Altus (Arkansas)
Altus (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos